La rotation (du latin rotare : « tourner ») est le mouvement d'un corps autour d'un point ou d'un axe. Usuellement, le terme  « rotation » est utilisé pour les mouvements circulaires, que ce soit pour un moteur ou pour qualifier le mouvement d'un astre sur lui-même. On les utilise également pour déterminer l'orientation d'un objet dans l'espace.

Sciences et techniques

Agriculture et sylviculture 
 Rotation culturale
 Taillis à courte rotation

Aéronautique 
 Une rotation est un aller-retour effectué par un avion.
 C'est également le moment où la vitesse au roulage (dite : vitesse de rotation) permet le décollage de l'avion.

Anatomie 
En anatomie fonctionnelle, la rotation est le mouvement d'un membre  autour de son axe longitudinal.

Astronomie 
On distingue deux types de rotation
 La rotation d'un corps autour d'un axe qui le traverse : voir période de rotation
 Le nombre de rotations de la Terre sur elle-même est d'environ 366,2422 par an, soit 366,2422 jours sidéraux (rotations par rapport au système de référence céleste).
 La rotation d'un corps autour d'un astre, on parle alors de révolution : voir période de révolution

Voir aussi :
 Rotation stellaire
 Rotation synchrone

Informatique 
 Rotation d'un arbre binaire de recherche

Mathématiques 
En mathématiques, la rotation est une transformation au même titre que  l'homothétie ou la translation.
 Rotation vectorielle
 Rotation affine
 Rotation plane
 Rotation dans l'espace

Physique 
 Rotation
 Mouvement de rotation
 Autorotation
 Dynamique de rotation
 Rotation des fluides
 Rotation de l'œuf dur
 Rotation différentielle
Sens de rotation horaire et anti-horaire

Culture et société

Analyse financière 
 Rotation des stocks, des créances

Cinéma 
 Rotation est un film allemand de Wolfgang Staudte sorti en 1949.

Musique 
 Rotation est un album de Joe McPhee sorti en 1977.

Sport 
 Lift, rotation de balle au tennis
 Topspin, rotation de balle au tennis de table

Voir aussi

Articles connexes 
 Angulation